Управление по туризму Катара – подразделение правительства Катара, высший орган, ответственный за разработку и регулирование правил, положений и законов в сфере развития и продвижения туризма в Катаре. Основные задачи Министерства – работа с туристическими достопримечательностями и объектами размещения, расширение и диверсификация туристической отрасли Катара, увеличение доли туризма в ВВП страны и дальнейший рост и развитие этой сферы.

Деятельность Управления по туризму Катара регулируется Национальной стратегией развития туристического сектора до 2030 года (QNTSS). Стратегия опубликована в феврале 2014 года и определяет план дальнейшего развития отрасли.

Безвизовый режим 
Гражданам стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (Бахрейн, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты), не требуется виза для въезда в Катар.

Гостевые визы 
Гражданам следующих 34 стран не требуется предварительное оформление визы, получить ее можно по прибытии в Катар. Виза действительна в течение 180 дней с даты выдачи для однократного или многократного въезда в страну и дает право находиться на территории Катара в течение 90 дней.

Гражданам следующих 46 стран не требуется предварительное оформление визы, получить ее можно по прибытии в Катар. Виза действительна в течение 30 дней с даты выдачи для однократного или многократного въезда в страну и дает право находиться на территории Катара в течение 30 дней. Виза может быть дополнительно продлена на 30 дней.

Туристическая виза в Катар 
Граждане, прибывающие в Катар рейсами любых авиакомпаний, могут подать онлайн-заявку на получение туристической визы. Для этого необходимо:
 Заполнить онлайн-форму
 Загрузить необходимые документы (в том числе отсканированный паспорт и личные фотографии)
 Указать информацию о бронировании авиабилетов
 Оплатить сбор с помощью действующей кредитной карты
Граждане, прибывающие в Катар рейсами авиакомпании Qatar Airways, могут подать заявку на получение туристической визы для пассажира и сопровождающих лиц при оформлении бронирования авиабилетов.

Транзитная виза в Катар 
Граждане любых государств, путешествующие рейсами авиакомпании Qatar Airways с пересадкой в Катаре, могут бесплатно получить транзитную визу на 96 часов. Поскольку действуют определенные правила и условия, для получения визы требуется одобрение со стороны Министерства внутренних дел Катара.

Гостевая виза для жителей стран-участниц ССАГПЗ 
Специалисты определенного профиля, проживающие в странах, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), а также сопровождающие их лица могут получить гостевую визу для жителей стран-участниц ССАГПЗ по прибытии в Катар. Однократная виза действительна в течение 30 дней и может быть дополнительно продлена на три месяца. Визовый сбор в размере 100 катарских риалов оплачивается кредитной картой. Для получения визы данной категории при въезде в Катар у граждан могут запросить официальные документы, подтверждающие профессию.

Примечания

Ссылки 
 Управление по туризму Катара
 Министерство внутренних дел Катара
 Гостевые визы

Экономика Катара
Туризм в Катаре